Mount Washington , în limba română, Muntele Washington, se poate referi la unul din următorii munți, vârfuri montane sau locuri din Statele Unite ale Americii sau Canada.

Munți din Canada  

 Mount Washington din provincia canadiană British Columbia

Munți din Statele Unite ale Americii 

 Mount Washington din statul american New Hampshire
 Mount Washington din statul Oregon
 Mount Washington (Olympics)
 Mount Washington (Cascades)

Vezi și  

 Washington (dezambiguizare)
 Comitatul Washington (dezambiguizare)
 Mount (dezambiguizare)
 WA (dezambiguizare)